Pseudostilbella är ett släkte av svampar. Pseudostilbella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudostilbella